Die 12. IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft fand vom 3. Oktober – 5. Oktober 2008 in Stegersbach, Österreich statt.

Teilnehmer 

 Österreich
 Schweiz
 Dänemark
 Niederlande
 Deutschland
 Großbritannien
 Polen

Vorrunde

Vorrundentabelle

Play-Offs

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Top-Scorer

Weblinks 
Offizielle Homepage

2008
Sportveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in Stegersbach
Europameisterschaft 2008